Улица Марковича () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Землянки. Пролегает от переулка Марковича до тупика.

Примыкает улица Рыночная.

История    
Улица без названия начала застраиваться индивидуальными домами в конце 19 века. Сохранились примеры народной жилищной архитектуры конца 19 — начала 20 века. В 1927 году улица получила название 2-я Рабочая улица — название связано с примыкающей 1-й Рабочей улицей. 

10 августа 1960 года 2-я Рабочая улица переименована на улицу Марковича — в честь украинского фольклориста, этнографа, композитора Афанасия Васильевича Марковича, согласно решению Черниговского исполнительного комитета № 788. 

Изначально начиналась от проспекта Октябрьской Революции, но в связи с реконструкцией города — улица начинается от переулка Марковича — выход к проспекту перекрыт парковкой.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения:

 дом № 4/74 — Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

На улице есть ряд исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома  №№ 5, 7, 8, 10, 11, 11А.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 433 МАРКОВИЧА  ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова